Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 1987.
És la temporada núm. 38 de la història del Campionat del món de la F1.

Sistema de puntuació 
Es disputen un total de setze (16) curses.

S’'adjudicaven punts als sis primers llocs (9, 6, 4, 3, 2 i 1) i només es tenen en compte els 11 millors resultats.

També es comptabilitzen els punts pel Campionat del món de constructors.

Ja no es donen punts per la volta més ràpida.

Curses

Posició final del Campionat de constructors del 1987

Colin Chapman Trophy (per cotxes amb motors aspirats (sense turbo))

Classificació del mundial de pilots del 1987 

(Clau de colors)

Enllaços externs 

 La Fórmula 1 a l'any 1987

Temporades de Fórmula 1
Competicions esportives del 1987